La Coupe de Suisse de hockey sur gazon est une compétition de hockey sur gazon à élimination directe organisée par la Fédération suisse de hockey sur gazon (Swiss Hockey), ouverte aux clubs qui lui sont affiliés.

Le club le plus titré dans cette épreuve est , chez les hommes comme chez les dames, avec 24 et 12 titres respectivement.

Histoire 

Les hommes se sont battus pour la première fois en 1937 pour la Coupe de Suisse. Ce fut le tour des femmes en 1966 puis seulement à nouveau en 1978. La coupe suisse est encore de nos jours un élément important du championnat étant donné qu'elle donne au vainqueur une place pour une coupe d'Europe, la saison suivante.

Palmarès

Palmarès par édition 

Statistiques au .

Palmarès par club 

Statistiques au .

Statistiques 
 Plus grand nombre de victoires :
  24 victoires : HC Rotweiss Wettingen
  12 victoires : HC Rotweiss Wettingen
 Plus grand nombre de victoires consécutives :
  6 victoires : HC Rotweiss Wettingen (1965-1970)
  7 victoires : HC Rotweiss Wettingen (2010-2016)
 Clubs de LNB ayant disputé une finale : 1 club
 Servette HC  (1993)
 Clubs ayant été vainqueur la même année dans les deux catégories (homme / femme) : 2 clubs
 6 fois : HC Rotweiss Wettingen (2002, 2003, 2004, 2005, 2014 et 2015)
 1 fois : HC Olten (2006)
 Clubs ayant réalisé le doublé Championnat / Coupe de Suisse : 7 clubs
 14 fois : HC Rotweiss Wettingen  (1965, 1966, 1967, 1970, 1975, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2015 et 2017)
 11 fois : HC Rotweiss Wettingen  (2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016)
 5 fois : Stade Lausanne  (1941, 1943, 1945, 1950 et 1994)
 4 fois : HC Olten  (1952, 1964, 1983 et 1997), BSC Young Boys  (1988, 1994, 1995 et 1996)
 2 fois : HC Red Sox  (1937 et 1954), Grasshopper-Club Zurich  (1989 et 1998)
 1 fois : Luzerner SC  (2007), HC Red Sox  (1984)

Statistiques au .

Hockey sur gazon en Suisse
Compétition de hockey sur gazon
Compétition fondée en 1937